Valdecarros (wijk) - wijk in Madrid
 Valdecarros (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk